Oude Broekpolder (onder Naaldwijk), een polder bij Naaldwijk 
 Oude Broekpolder (onder Rijswijk), een polder bij Rijswijk